Garcés, auch Garcês geschrieben, ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter spanischer Familienname vermutlich baskischer Herkunft, der auch in Portugal vorkommt.

Namensherkunft

Namensträger 
 Antonio Garcés (* 1950), kubanischer Fußballspieler
 Borja Garcés (* 1999), spanischer Fußballspieler
 Carlos Garcés (1900–1980), mexikanischer Fußballspieler und Sprinter
 Claudymar Garcés (* 1998), venezolanische Karateka
 Delia Garcés (1919–2001), argentinische Film- und Theaterschauspielerin
 Enrique Garcés (1525–1593/96), portugiesischer Dichter, Übersetzer und Kaufmann
 Francisco Garcés (1738–1781), spanischer Missionar
 Gustavo Adolfo Garcés (* 1957), Dichter, Essayist und Organisator der Literaturworkshops des Casa de Poesía José Asunción von Bogotá
 João Tiago Serrão Garcês (* 1993), portugiesischer Fußballspieler, siehe Jota (Fußballspieler, 1993)

 Juan Garcés (* 1944), spanischer Jurist
 Marco Garcés (* 1972), mexikanischer Fußballspieler
 Mariano Gaviola y Garcés (1922–1998), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Lipa
 Marina Garcés (* 1973), spanische Philosophin
 Paula Garcés (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin kolumbianischer Abstammung
 Pedro Marieluz Garcés (1780–1825), katholischer Priester, Ordensmann und Märtyrer
 Vicente Miguel Garcés Ramón (* 1946), spanischer Politiker, MdEP
 Víctor Garcés (* 1951), mexikanischer Sportschütze

Siehe auch 
 Garces

Einzelnachweise 

Familienname
Baskischer Personenname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname